Авра () е село в Република Гърция, част от дем Сервия в област Западна Македония. Според преброяването от 2001 година селото има население от 57 души.

География 
Селото е разположено североизточно от Сервия, в подножието на планината Червена гора (Вуринос).

Бележки 

Села в дем Сервия